Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Jakubczyk – polski samorządowiec
 Stanisław Jakubczyk – polski malarz, rzeźbiarz, filmowiec oraz literat
 Tadeusz Jakubczyk – polski piłkarz
 Zygmunt Jakubczyk – polski polityk, poseł na Sejm